Darwinizm – teoria ewolucji
 Darwinizm neuralny – teoria świadomości
 Darwinizm kwantowy – mechanika kwantowa

Zobacz też 
 Darwin (jednostka)